Komponente (von  ‚das Zusammensetzende‘) bezeichnet allgemein die Bestandteile größerer Einheiten. Die Bezeichnung steht auch für:
 Komponente (Software), in der Entwicklung in Bezug auf Softwarearchitektur ein Teil einer Software
 Komponente (UML), ein Modellelement in einer Modellierungssprache für Software und andere Systeme
 einen zusammenhängenden Teilgraph in der Graphentheorie, siehe Zusammenhang (Graphentheorie)
 in der Mathematik eine Koordinate eines Vektors, einen Koeffizienten eines Tensors, einen Eintrag in einer Matrix (Mathematik)
 Bauteil (Technik), ein Einzelteil eines technischen Komplexes
 die Einzelteile einer Baugruppe oder eine solche als einzelne Komponente einer Anlage oder eines Systems
 in der Chemie und Thermodynamik ein Bestandteil (z. B. eine Atom- oder Ionensorte) eines Gemischs, siehe auch Spezies (Chemie)
 Komponente (Astronomie) in der Astronomie ein Stern, der Bestandteil eines Doppel- oder Mehrfachsternsystems ist
 in der Linguistik ein semantisches Merkmal (Sem), ein Bedeutungsbestandteil eines Wortes oder eines Morphems, siehe Komponentenanalyse

Siehe auch:
 Component Video, ein Begriff aus der Videotechnik